Монсо́-сюр-Уа́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північний схід від Парижа, 100 км на схід від Ам'єна, 38 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Монсо-сюр-Уаз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монсо-сюр-Уаз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена